Fahlbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Fahlbusch (1894–1964), deutscher Politiker (SPD)
 Erwin Fahlbusch (1926–2007), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Friedrich Bernward Fahlbusch (* 1953), deutscher Historiker und Verleger
 Günter Fahlbusch (* 1919), deutscher Politiker (DP)
 Hanna Fahlbusch-Wald (1948–2006), österreichische Mezzosopranistin
 Hans Müller-Fahlbusch (1932–1992), deutscher Psychiater und Neurologe
 Michael Fahlbusch (* 1957), deutscher Geograph und Historiker
 Otto Fahlbusch (1888–1971), deutscher Historiker und Heimatkundler
 Reinhold Fahlbusch (* 1946), deutscher Bankbetriebswirt und Autor
 Rösel Fahlbusch, deutsche Tischtennisspielerin
 Rudolf Fahlbusch (* 1940), deutscher Neurochirurg
 Volker Fahlbusch (1934–2008), deutscher Paläontologe
 Walter Fahlbusch (1907–nach 1947), deutscher Dermatologe und Kunstsammler